Sam Moskowitz Award bzw. Moskowitz Award steht für folgende Science-Fiction-Literaturpreise:

 Sam Moskowitz Award, siehe I-CON Award #Sam Moskowitz Award
 Sam Moskowitz Archive Award, siehe First Fandom #First Fandom Sam Moskowitz Archive Award